

Geografia
 DeWitt – capoluogo della Contea di Arkansas, Arkansas
 DeWitt – villaggio della Contea di DeWitt, Illinois
 DeWitt – città della Contea di Clinton, Iowa

 DeWitt – città del Michigan
 DeWitt – città della Contea di Onondaga, New York

Persone
 Bryce DeWitt (1923-2004) – fisico statunitense
 Dave DeWitt (1944) – scrittore statunitense
 John DeWitt (1881-1930) – martellista statunitense
 Joyce DeWitt (1949) – attrice statunitense
 Patrick deWitt (1975) – scrittore e sceneggiatore canadese
 Rosemarie DeWitt (1971) – attrice statunitense

Altro
 Alex DeWitt – personaggio immaginario dell'Universo DC

Pagine correlate
 De Witt
 Witt